Демир Хисар или Битолски Демир Хисар (за да се различава от град Валовища, днес Сидирокастро, в Гърция, наричан Серски Демир Хисар) е историко-географска област в югозападната част на Северна Македония по горното течение на река Църна и нейните притоци. Областта е разположена на северозапад от котловината Пелагония. Западната граница на Демир Хисар е оформена от планините Илинска, Бигла и Плакенска, които отделят областта от котловините Горна Преспа на югозапад и Дебърца на северозапад. Поради богатството на тези планини с желязна руда, областта на славянски е наречена Железник, на гръцки Сидирокастрон (Желязна крепост), а след идването на турците на Балканите се появява и сегашното ѝ име Демир Хисар (Желязна крепост).

Областта Демир Хисар днес в по-голямата си част влиза в община Демир Хисар, чийто център е град Демир Хисар, бившето село Мургашево.

Към Демир Хисар спадат и четири села от община Кичево - Простране, Големо и Мало Църско и Цер в така наречения Горен Демир Хисар или Преко Турла. Днес областта е населена предимно с македонци и албанци мюсюлмани.

Демография

Бележки 

Историко-географски области в Северна Македония
Община Демир Хисар
Община Кичево